Большая Козловка — название населённых пунктов.

Россия 
 Большая Козловка — деревня в Судогодском районе Владимирской области.
 Большая Козловка — деревня в Шабалинском районе Кировской области.

См. также 
 Козловка
 Малая Козловка